Шекинский район () — административная единица на севере Азербайджана. Административный центр — город Шеки, один из самых крупных ремесленных центров республики.

Историческая часть района — город Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов — в 2019 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

География 
Шекинский район расположен на южном склоне Кавказских гор на северо-западе Азербайджана, на высоте 632 м. над уровнем моря. Район богат лесными покровами, водными ресурсами и плодородными почвами.

Климат представлен циклонами и антициклонами. Среднегодовая температура — +12 °С.

Основные реки региона — Айричай, .

История 

В 1930 году были проведены изменения в территориальном делении Азербайджанской ССР, и был организован Нухинский район.

8 октября 1943 года 1 сельский и 1 поселковый совет Нухинского района были переданы в новый Халданский район. 4 декабря 1956 года к Нухинскому району была присоединена часть территории упразднённого Халданского района.

4 января 1963 года Нухинский район был ликвидирован и передан Варташенскому району. Город Нуха (Шеки) стал самостоятельной административной единицей в составе республики. 

В 1965 году был восстановлен Нухинский район. В 1968 году район был переименован в Шекинский.

Население 
Население района составляет около 170 тысяч человек. Подавляющее большинство, более 160 тысяч, составляют азербайджанцы. Также проживают лезгины, рутульцы. и другие. Плотность населения составляет 70 человек на 1 км².

Административное устройство 
В состав Шекинского района входят: 1 город, 32 административно-территориальных округа, 40 муниципалитетов, 2 посёлка (Туран и ), 68 сёл. Сёла: , , , , , , , , Ашагы-Лайски, Ашагы-Шабалыт, Бабаратма, Баккал, , Баш-Гёйнюк, Баш-Зейзит, Баш-Кюнгют, , Баш-Лайски, , Бидеиз, , Бёюк-Дахна, , Варазат, , , , , , , , , , , , , Джаирлы, , , , , , , Инджа, Карадаглы, , Киш, , , , , , , Орта-Зейзит, , Охуд, , , , Туран, Фазиль, , , , , Шеки, , , , .

Экономика 
Действует предприятие по производству сухофруктов. Площадь садового участка предприятия составляет 100 гектаров. Сад включает 55 тысяч фруктовых деревьев.

Действует агропарк «Шеки-Огуз» площадью 11 000 гектар. В агропарке выращиваются орех, миндаль, оливки, зерновые.

Достопримечательности 
На территории Шекинского района имеются памятники истории:
 Крепость Гелярсан-Гёрарсан (VIII—IX века)
 Средневековые бани
 Верхний караван-сарай (XVII век)
 Нижний караван-сарай (XVII век)
 Дворец шекинских ханов (XVIII век)
 Дом Шекихановых (XVIII век)
 Минарет мечети Гилейли (XVIII век)
 Джума-мечеть (XIX век)
 Церковь в селе Киш
 Башня и храм в Орта-Зейзит
 Мавзолей в Бабаратма
 Мост на реке Гурджаначай (XVIII—XIX вв.)

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Исполнительной власти Шекинского района
 Шекинский Региональный научный центр

 
Появились в 1930 году в Азербайджане
Появились в 1965 году в Азербайджане